Il campionato statunitense di pallavolo maschile è un insieme di tornei pallavolistici per squadre di club statunitensi, istituiti dalla federazione pallavolistica degli Stati Uniti d'America.

Struttura
 Leghe nazionali professionistiche:
National Volleyball Association: a due gironi, partecipano otto squadre.
Volleyball League of America: a girone unico, partecipano cinque squadre.

 Campionati nazionali non professionistici estinti:
Premier Volleyball League: a girone unico, partecipavano dodici squadre.

Collegamenti esterni